María de Aragón (Córdoba, Reino de Córdoba, 29 de junio de 1482 - Lisboa, Portugal, 7 de marzo de 1517), cuarta hija de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, fue reina de Portugal como segunda esposa de Manuel I, fallecido en 1521.

Biografía 
María nació en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba el 29 de junio de 1482, ciudad a la que se trasladó su madre Isabel coincidiendo con el comienzo de la Guerra de Granada, estando embarazada de mellizos. Molestando sus días de embarazo, la reina Isabel hizo desmantelar la Noria del Albolafia debido al ruido que generaba. La primera en nacer fue María, mientras que el segundo, varón o hembra, nació muerto. La primera corrida de toros documentada de la ciudad cordobesa se debió al nacimiento de la infanta y fue bautizada en la Mezquita-catedral de Córdoba el 7 de julio. Recibió una esmerada educación, al igual que sus hermanos, de manos de eruditos como Alejandro Giraldino y Andrés de Miranda, destacando María en literatura y lenguas clásicas. 

A pesar de que sus padres, los Reyes Católicos, intentaron casarla en un primer momento con Jacobo IV de Escocia, ya que su hermana Catalina estaba comprometida con Arturo Tudor, y se esperaba que las esposas españolas calmaran la enemistad de los maridos, finalmente los planes fueron desechados.

Reina de Portugal 
María acudió a la boda de su hermana Isabel de Aragón con el rey Manuel de Portugal, cuya ceremonia y fiestas se celebraron en Valencia de Alcántara en 1497, desconociendo que este sería también su futuro marido.  La muerte prematura de su hermana Isabel un año más tarde cambió el devenir y provocó que María se prometiera a Manuel recién enviudado. Uno de los requisitos para la celebración de la boda fue la conversión forzosa de los judíos en Portugal al cristianismo, ya que muchos habían huido al país luso tras la expulsión de estos de Castilla y Aragón. La boda por entrega de poderes se celebró en Granada el 24 de agosto de 1500, mientras que la entrega de la novia y la boda efectiva se celebró el 30 de octubre de ese año en Alcácer do Sal, contando ella con 18 años y siendo un matrimonio feliz, continuando así con la política de sucesivas bodas entre las familias reales portuguesa y castellano-aragonesas, en el intento de unir los reinos ibéricos que en 1580 comprenderían bajo una corona Portugal, Aragón y Castilla. 

Además de otros privilegios y donaciones, el rey le concedió como dote las villas de Viseo y Torres Vedras. El matrimonio tuvo diez hijos, entre los que destacan el rey Juan III de Portugal, la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico Isabel de Portugal, llamada así en honor a su abuela Isabel la Católica, y Beatriz de Portugal, duquesa de Saboya.

María se convirtió en una fervorosa partidaria del proyecto imperial de su esposo Manuel de destruir las ciudades santas islamitas de La Meca y Medina, anexar el Sultanato mameluco y conquistar los lugares santos de la cristiandad, especialmente Jerusalén. 

Murió el 7 de marzo de 1517 en Lisboa muy debilitada tras su último parto, del que nació un niño llamado Antonio el 9 de septiembre de 1516, que vivió pocos días. Su vida ya corría en peligro cuando estaba embarazada de su último hijo, debido a los partos anteriores que le habían dado nueve hijos. 
Fue enterrada en el Monasterio de los Jerónimos de Belém, en Lisboa, del que había sido una de las fundadoras.

Descendencia 
De su matrimonio con su tío segundo Manuel I de Portugal nacieron diez hijos:
 Juan III, rey de Portugal (1502-1554).
 Isabel (1503-1539), casada con su primo Carlos I de España, madre de Felipe II de España, I de Portugal desde 1580.
 Beatriz (1504-1538), casada con Carlos III de Saboya, despojado de casi todos sus estados en 1544 por Francisco I de Francia, madre de Manuel Filiberto de Saboya, uno de los héroes de la batalla de San Quintín.
 Luis, duque de Beja (1506-1555), casado secretamente con Violante Gómez la Pelícana, judía, que murió siendo monja (otras fuentes afirman que nunca hubo tal matrimonio entre ellos). De esta relación nació Antonio (1531 – 1595), que reclamó los derechos al trono luso en 1580 frente a las pretensiones de Felipe II de España, pese a ser ilegítimo.
 Fernando, duque de Guarda y Trancoso (1507-1534), casado con Guiomar Coutinho, condesa de Marialva.
 Alfonso, cardenal de Portugal (1509-1540).
 María (1511-1513)
 Enrique I, rey de Portugal (1512-1580).
 Eduardo, duque de Guimarães (1515-1540), casado con Isabel de Braganza, cuya hija la duquesa Catalina, disputó los derechos sucesorios al trono portugués de su primo hermano, Felipe II de España, I de Portugal. Eduardo e Isabel fueron bisabuelos de Juan IV de Portugal.
 Antonio (1516)

Ancestros

Véase también 
 Inquisición portuguesa

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes del siglo XVI
Casa de Aragón
Mujeres de la Edad Media en España
Infantes de Castilla
Infantes de Aragón
Reinas consortes de Portugal
Nacidos en Córdoba (España)
Españolas del siglo XVI
Portuguesas del siglo XVI
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Avís)